Aragońska Wikipedia – edycja Wikipedii w języku aragońskim, założona 21 lipca 2004 roku.

Granicę 5000 artykułów edycja ta przekroczyła w dniu 29 grudnia 2006 roku. Na dzień 18 lutego 2007 roku edycja ta liczyła 5354 artykuły. W rankingu wszystkich edycji językowych, opublikowanym w dniu 1 lutego tegoż roku, zajmowała 78. pozycję.  Na dzień 3 stycznia 2009 roku ta edycja miała 11 892 artykuły.

Linki zewnętrzne 
 Aragońska Wikipedia

Edycje językowe Wikipedii